05 Fuck Em is een 101 nummers tellende mixtape van de Amerikaanse rapper Lil B. De mixtape werd uitgebracht op 24 december 2014, op Lil B zijn eigen label, BasedWorld Records en is een van de grootste mixtapes van hem, met zes uur aan muziek. Naast Free Music: The Complete MySpace Collection (2011, 676 nummers) en 855 Song Based Freestyle Mixtape (2012, 855 nummers) is dit zijn op twee na grootste mixtape. Evenals Beyoncé's eponieme album, werd deze mixtape zonder enige promotie uitgebracht. De mixtape heeft meer dan 60.000 downloads op DatPiff.

Achtergrond en muziek 
Op de mixtape wordt een nieuwe eclectische stijl van produceren gebruikt, waarbij verder ook geëxperimenteerd wordt met cloud rap, hyphy, trap en rap-rock. Er worden ook verscheidene samples gebruikt. Er worden in minstens vier nummers samples gebruikt van het album Diplomatic Immunity van The Diplomats en het nummer "Lil B" gebruikt een sample uit LL Cool J's nummer "Fatty Girl". Ook rapt Lil B op de mixtape over een instrumental van System of a Down in het nummer "Im the Rap God". Het nummer "G.O.R. (God of Rap)" duurt tien minuten en start met een sample uit de film Barton Fink (1991), welke wordt bijgestaan door een atmosferische gitaar en een drum beat, waarna het nummer evalueert tot een cloud rap nummer, met een rap-rock einde, vergelijkbaar met de stijl van Evanescence. Het nummer "Im Gunna Be a Doctor" gebruikt een sample uit het nummer "Slow Jamz" van Twista, welke geproduceerd is door Kanye West. 

De teksten van de nummers karakteriseren confessies, vrije associaties, motiverende toespraken en ongecensureerde teksten over seks. Er komen thema's in voor als piekeren, woede op het Amerikaanse "prison–industrial complex" en hevige emoties.

Ontvangst 
De mixtape ontving voornamelijk gemengde en positieve recensies van muziekcritici. Part Levy, een recensent bij Consequence of Sound, vond de mixtape "het compleetste en meest complexe werk dat Lil B tot op heden heeft geproduceerd".

Tracklist 

Mixtape uit 2013